

Persone 
 Charles Carrington  – pneumopatologo
 Richard Christopher Carrington (1826-1875) –  astronomo inglese
 Dora Carrington  –  più semplicemente "Carrington", artista inglese
 Leonora Carrington  –  artista anglo-messicana
 Bob Carrington  –  ex giocatore professionista di pallacanestro statunitense

Toponomastica

Australia 

 Carrington (Newcastle)  – sobborgo di Newcastle (Australia)

Regno Unito 
 Carrington – Greater Manchester
 Carrington – Lincolnshire
 Carrington – Midlothian
 Carrington – Nottingham

Stati Uniti 

 Carrington – Dakota del Nord

Altro 
 Carrington (film)  – film del 1995 di Christopher Hampton.
 Sindrome di Carrington-Liebow  –  forma minore della granulomatosi di Wegener.
 Malattia di Liebow-Carrington  –  variante linfomatoide del Wegener.
 Cratere Carrington  – un cratere lunare